Body Language (Queen), een nummer van Queen
 Body Language (Kylie Minogue), een album van Kylie Minogue
 Body Language (1992), een Amerikaanse televisiefilm uit 1992
 Body Language (1995), een Amerikaanse televisiefilm film uit 1995
 Body Language (2011), een Nederlandse dansfilm uit 2011
 Body Language (Ride), de officiële soundtrack van deze film